Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2008 wurde vom 10. bis 17. August im Nationalen Tenniszentrum Peking ausgetragen.

Titelverteidiger war Nicolás Massú. Das Finale bestritten Fernando González und Rafael Nadal, welches Nadal in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den Olympischen Sommerspielen, während Gonzáles bereits 2004 in Athen eine Medaille gewinnen konnte (damals Bronze). Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Novak Đoković in zwei Sätzen gegen James Blake.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008